Antoine Boulay de la Meurthe (1761-1840), personnalité politique française ;
 Henri Boulay de La Meurthe (1797-1858), personnalité politique française ;
 François Joseph Boulay de la Meurthe (1799-1880), personnalité politique française ;
 Alfred Boulay de la Meurthe (1843-1926), historien français.